François-Jérôme Riffard Saint-Martin (1744-1814), est un avocat, magistrat et député français.
 Marcel Riffard (1886-1981), est un ingénieur et aérodynamicien français.
 Pierre A. Riffard (1946-), est un philosophe français.
 Roger Riffard (1924-1981), est un romancier, auteur-compositeur-interprète et comédien français.
Patronyme français